Сезон ФК «Сталь» (Дніпропетровськ) 1939 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Південна підгрупа

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1939 українських футбольних клубів
1939 у футболі